Avvägning kan syfta på:

Avvägning (dykning) – en dykare har neutral flytkraft
Avvägning (mätmetod) – mätmetod för att mäta höjder med avvägningsinstrument